Hunimundo (rei suevo) - rei suevo
  - rei ostrogótico
  - nobre ostrogótico